Wasserburg Liebenau steht für:

 Wasserburg Liebenau, abgegangene Wasserburg in Liebenau, Hessen, siehe Schloss Liebenau (Liebenau)
 Wasserburg Liebenau (Zandt), Wasserburg in Grub, Bayern